Seille ist der Neme mehrerer Flüsse in Frankreich:

 Seille (Mosel), Nebenfluss der Mosel
 Seille (Ouvèze), Nebenfluss der Ouvèze
 Seille (Saône), Nebenfluss der Saône
 Petite Seille, Nebenfluss der Seille